Die World Series 1982 war die 79. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Milwaukee Brewers, und der Champion der National League, die St. Louis Cardinals, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 12. Oktober und endete am 20. Oktober 1982. Sieger nach sieben Spielen wurden die St. Louis Cardinals mit 4:3, die damit ihre neunte World Series gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurde St. Louis' Catcher Darrell Porter ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 12. Oktober 1982 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
Mittwoch, 13. Oktober 1982 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
Freitag, 14. Oktober 1982 im Milwaukee County Stadium in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 4 
Samstag, 15. Oktober 1982 im Milwaukee County Stadium in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 5 
Sonntag, 17. Oktober 1982 im Milwaukee County Stadium in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 6 
Dienstag, 19. Oktober 1982 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 7 
Mittwoch, 20. Oktober 1982 im Busch Memorial Stadium in St. Louis, Missouri

Weblinks 
 Die World Series 1982 auf mlb.com
 Die World Series 1982 bei baseball-reference
 Die World Series 1982 bei baseball-almanac

1982
Baseball 1982
Sportveranstaltung in St. Louis
Sportveranstaltung in Milwaukee
Milwaukee Brewers
St. Louis Cardinals